Sancho II – król Nawarry w latach 970-994
 Sanczo II – król Kastylii w latach 1065-1072
 Sancho II – król Portugalii w latach 1233-1247